|- style="background:#FFFFDD;"
|(501) Урхиксидур (Urhixidur) || 1903 LB || 18 января 1903 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#DDDDFF;"
|(502) Сигуна (Sigune) || 1903 LC || 19 января 1903 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(503) Эвелин (Evelyn) || 1903 LF || 19 января 1903 || Хайдельберг || Р. С. Дуган
|- style="background:#FFFFFF;"
|(504) Кора (Cora) || 1902 LK || 30 июня 1902 || Арекипа || С. И. Бэйли
|- style="background:#FFFFFF;"
|(505) Кава (Cava) || 1902 LL || 21 августа 1902 || Арекипа || Р. Х. Фрост
|- style="background:#FFFFDD;"
|(506) Марион (Marion) || 1903 LN || 17 февраля 1903 || Хайдельберг || Р. С. Дуган
|- style="background:#FFFFDD;"
|(507) Лаодика (Laodica) || 1903 LO || 19 февраля 1903 || Хайдельберг || Р. С. Дуган
|- style="background:#FFFFDD;"
|(508) Принстония (Princetonia) || 1903 LQ || 20 апреля 1903 || Хайдельберг || Р. С. Дуган
|- style="background:#FFFFDD;"
|(509) Иоланда (Iolanda) || 1903 LR || 28 апреля 1903 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(510) Мабелла (Mabella) || 1903 LT || 20 мая 1903 || Хайдельберг || Р. С. Дуган
|- style="background:#FFFFDD;"
|(511) Давида (Davida) || 1903 LU || 30 мая 1903 || Хайдельберг || Р. С. Дуган
|- style="background:#DDDDFF; outline:3px solid #6666FF;"
|(512) Тауриненсида (Taurinensis) || 1903 LV || 23 июля 1903 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(513) Центезима (Centesima) || 1903 LY || 24 августа 1903 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(514) Армида (Armida)|| 1903 MB || 24 августа 1903 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(515) Аталия (Athalia) || 1903 ME || 20 сентября 1903 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(516) Амхерстия (Amherstia) || 1903 MG || 20 сентября 1903 || Хайдельберг || Р. С. Дуган
|- style="background:#FFFFDD;"
|(517) Эдит (Edith) || 1903 MH || 22 сентября 1903 || Хайдельберг || Р. С. Дуган
|- style="background:#FFFFFF;"
|(518) Халва (Halawe) || 1903 MO || 20 октября 1903 || Хайдельберг || Р. С. Дуган
|- style="background:#FFFFFF;"
|(519) Сильвания (Sylvania) || 1903 MP || 20 октября 1903 || Хайдельберг || Р. С. Дуган
|- style="background:#FFFFDD;"
|(520) Франциска (Franziska) || 1903 MV || 27 октября 1903 || Хайдельберг || Макс Вольф, Пауль Гёц
|- style="background:#FFFFFF;"
|(521) Бриксия (Brixia) || 1904 NB || 10 января 1904 || Хайдельберг || Р. С. Дуган
|- style="background:#FFFFDD;"
|(522) Хельга (Helga) || 1904 NC || 10 января 1904 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(523) Ада (Ada)|| 1904 ND || 27 января 1904 || Хайдельберг || Р. С. Дуган
|- style="background:#FFFFFF;"
|(524) Фиделио (Fidelio) || 1904 NN || 14 марта 1904 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#DDDDFF;"
|(525) Аделаида (Adelaide) || 1908 EKa || 21 октября 1908 || Тонтон || Джоэл Меткалф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(526) Йена (Jena) || 1904 NQ || 14 марта 1904 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(527) Эврианта (Euryanthe) || 1904 NR || 20 марта 1904 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(528) Реция (Rezia) || 1904 NS || 20 марта 1904 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(529) Прециоза (Preziosa) || 1904 NT || 20 марта 1904 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(530) Турандот (Turandot) || 1904 NV || 11 апреля 1904 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(531) Церлина (Zerlina) || 1904 NW || 12 апреля 1904 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(532) Геркулина (Herculina) || 1904 NY || 20 апреля 1904 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(533) Сара (Sara) || 1904 NZ || 19 апреля 1904 || Хайдельберг || Р. С. Дуган
|- style="background:#FFFFDD;"
|(534) Нассовия (Nassovia) || 1904 OA || 19 апреля 1904 || Хайдельберг || Р. С. Дуган
|- style="background:#FFFFFF;"
|(535) Монтегю (Montague) || 1904 OC || 7 мая 1904 || Хайдельберг || Р. С. Дуган
|- style="background:#FFFFDD;"
|(536) Мерапи (Merapi) || 1904 OF || 11 мая 1904 || Вашингтон || Дж. Г. Питерс
|- style="background:#FFFFDD;"
|(537) Паули (Pauly) || 1904 OG || 7 июля 1904 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
|(538) Фредерика (Friederike) || 1904 OK || 18 июля 1904 || Хайдельберг || Пауль Гёц
|- style="background:#FFFFFF;"
|(539) Памина (Pamina) || 1904 OL || 2 августа 1904 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#DDDDFF;"
|(540) Розамунда (Rosamunde) || 1904 ON || 3 августа 1904 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(541) Дебора (Deborah) || 1904 OO || 4 августа 1904 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(542) Сусанна (Susanna) || 1904 OQ || 15 августа 1904 || Хайдельберг || Август Копфф, Пауль Гёц
|- style="background:#FFFFDD;"
|(543) Шарлотта (Charlotte)|| 1904 OT || 11 сентября 1904 || Хайдельберг || Пауль Гёц
|- style="background:#FFFFFF;"
|(544) Йетта (Jetta) || 1904 OU || 11 сентября 1904 || Хайдельберг || Пауль Гёц
|- style="background:#FFFFDD;"
|(545) Мессалина (Messalina) || 1904 OY || 3 октября 1904 || Хайдельберг || Пауль Гёц
|- style="background:#FFFFFF;"
|(546) Геродиада (Herodias) || 1904 PA || 10 октября 1904 || Хайдельберг || Пауль Гёц
|- style="background:#FFFFFF;"
|(547) Пракседида (Praxedis) || 1904 PB || 14 октября 1904 || Хайдельберг || Пауль Гёц
|- style="background:#DDDDFF;"
|(548) Крессида (Kressida) || 1904 PC || 14 октября 1904 || Хайдельберг || Пауль Гёц
|- style="background:#FFFFFF;"
|(549) Джессонда (Jessonda) || 1904 PK || 15 ноября 1904 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(550) Сента (Senta) || 1904 PL || 16 ноября 1904 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(551) Ортруд (Ortrud) || 1904 PM || 16 ноября 1904 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(552) Зигелинда (Sigelinde) || 1904 PO || 14 декабря 1904 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#DDDDFF;"
|(553) Кундри (Kundry) || 1904 PP || 27 декабря 1904 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#DDDDFF;"
|(554) Перага (Peraga) || 1905 PS || 8 января 1905 || Хайдельберг || Пауль Гёц
|- style="background:#FFFFDD;"
|(555) Норма (Norma) || 1905 PT || 14 января 1905 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#DDDDFF;"
|(556) Филлида (Phyllis) || 1905 PW || 8 января 1905 || Хайдельберг || Пауль Гёц
|- style="background:#DDDDFF;"
|(557) Виолетта (Violetta) || 1905 PY || 26 января 1905 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(558) Кармен (Carmen) || 1905 QB || 9 февраля 1905 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(559) Нанон (Nanon) || 1905 QD || 8 марта 1905 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(560) Делила (Delila) || 1905 QF || 13 марта 1905 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(561) Ингвельда (Ingwelde) || 1905 QG || 26 марта 1905 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(562) Саломея (Salome) || 1905 QH || 3 апреля 1905 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(563) Зулейка (Suleika) || 1905 QK || 6 апреля 1905 || Хайдельберг || Пауль Гёц
|- style="background:#FFFFFF;"
|(564) Дуду (Dudu) || 1905 QM || 9 мая 1905 || Хайдельберг || Пауль Гёц
|- style="background:#DDDDFF;"
|(565) Марбахия (Marbachia) || 1905 QN || 9 мая 1905 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(566) Стереоскопия (Stereoskopia) || 1905 QO || 28 мая 1905 || Хайдельберг || Пауль Гёц
|- style="background:#FFFFDD;"
|(567) Елевтерия (Eleutheria) || 1905 QP || 28 мая 1905 || Хайдельберг || Пауль Гёц
|- style="background:#FFFFDD;"
|(568) Херуския (Cheruskia) || 1905 QS || 26 июля 1905 || Хайдельберг || Пауль Гёц
|- style="background:#FFFFFF;"
|(569) Миса (Misa) || 1905 QT || 27 июля 1905 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
|(570) Китера (Kythera) || 1905 QX || 30 июля 1905 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#DDDDFF;"
|(571) Дульсинея (Dulcinea) || 1905 QZ || 4 сентября 1905 || Хайдельберг || Пауль Гёц
|- style="background:#DDDDFF;"
|(572) Ребекка (Rebekka) || 1905 RB || 19 сентября 1905 || Хайдельберг || Пауль Гёц
|- style="background:#FFFFDD;"
|(573) Реха (Recha) || 1905 RC || 19 сентября 1905 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#DDDDFF;"
|(574) Регинхильд (Reginhild) || 1905 RD || 19 сентября 1905 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(575) Рената (Renate) || 1905 RE || 19 сентября 1905 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(576) Эмануэла (Emanuela) || 1905 RF || 22 сентября 1905 || Хайдельберг || Пауль Гёц
|- style="background:#FFFFDD;"
|(577) Рея (Rhea) || 1905 RH || 20 октября 1905 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(578) Гаппелия (Happelia) || 1905 RZ || 1 ноября 1905 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(579) Сидония (Sidonia) || 1905 SD || 3 ноября 1905 || Хайдельберг || Август Копфф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(580) Селена (Selene) || 1905 SE || 17 декабря 1905 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(581) Таунтония (Tauntonia) || 1905 SH || 24 декабря 1905 || Тонтон || Джоэл Меткалф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(582) Олимпия (Olympia) || 1906 SO || 23 января 1906 || Хайдельберг || Август Копфф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(583) Клотильда (Klotilde) || 1905 SP || 31 декабря 1905 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#DDDDFF;"
|(584) Семирамида (Semiramis) || 1906 SY || 15 января 1906 || Хайдельберг || Август Копфф
|- style="background:#DDDDFF;"
|(585) Билкис (Bilkis) || 1906 TA || 16 февраля 1906 || Хайдельберг || Август Копфф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(586) Фёкла (Thekla) || 1906 TC || 21 февраля 1906 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#DDDDFF;"
|(587) Гипсипила (Hypsipyle) || 1906 TF || 22 февраля 1906 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#00FF00;"
|(588) Ахиллес (Achilles) || 1906 TG || 22 февраля 1906 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(589) Хорватия (Croatia) || 1906 TM || 3 марта 1906 || Хайдельберг || Август Копфф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(590) Томирис (Tomyris) || 1906 TO || 4 марта 1906 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(591) Ирмгард (Irmgard) || 1906 TP || 14 марта 1906 || Хайдельберг || Август Копфф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(592) Батшева (Bathseba) || 1906 TS || 18 марта 1906 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(593) Титания (Titania) || 1906 TT || 20 марта 1906 || Хайдельберг || Август Копфф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(594) Мирайлль (Mireille) || 1906 TW || 27 марта 1906 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(595) Поликсена (Polyxena) || 1906 TZ || 27 марта 1906 || Хайдельберг || Август Копфф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(596) Шейла (Scheila) || 1906 UA || 21 февраля 1906 || Хайдельберг || Август Копфф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(597) Бандусия (Bandusia) || 1906 UB || 16 апреля 1906 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(598) Октавия (Octavia) || 1906 UC || 13 апреля 1906 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(599) Луиза (Luisa) || 1906 UJ || 25 апреля 1906 || Тонтон || Джоэл Меткалф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(600) Муза (Musa) || 1906 UM || 14 июня 1906 || Тонтон || Джоэл Меткалф
|}